Hayter ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hayter, 1. Baron Haversham (1835–1917), britischer Peer, Politiker und Offizier
 Charles Hayter (1761–1835), englischer Maler
 David Hayter (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Dianne Hayter, Baroness Hayter of Kentish Town (* 1949), britische Politikerin (Labour Party)
 Ethan Hayter (* 1998), britischer Radrennfahrer
 George Hayter (1792–1871), englischer Maler
 James Hayter (1907–1983), britischer Schauspieler
 Kristin Hayter (* 1986), US-amerikanische Musikerin, siehe Lingua Ignota (Musikerin)
 Leo Hayter (* 2001), britischer Radrennfahrer
 Patricia Karlin-Hayter (1920–2014), britische Byzantinistin
 Sparkle Hayter (* 1958), kanadische Journalistin, Komikerin und Schriftstellerin
 Stanley William Hayter (1901–1988), britischer Maler und Grafiker
 William Hayter (1906–1995), britischer Diplomat

Siehe auch:

 Hayter Peak, Berg auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Mount Hayter, Berg in der Ross Dependency, Antarktika